Tennis Channel Open 2008 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Лас-Вегас, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 3 по 9 марта.

Первым сеяным в одиночном турнире был Фернандо Гонсалес (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Сэм Куэрри выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Кевин Андерсон сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Жюльен Беннето выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.
 Микаэль Льодра выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 14й за карьеру.

Ссылки

См. также 
 Tennis Channel Open

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

США
Теннис
Март 2008 года
2008